Bell Challenge 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2006 году турнир прошёл с 30 октября по 5 ноября. Соревнование продолжало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Эми Фразье
 в парном разряде —  Анастасия Родионова и  Елена Веснина

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавила Елена Янкович (12-я ракетка мира на тот момент). 21-летняя сербка не без проблем добралась до четвертьфинала, где не смогла доиграть матч из-за болей в спине. В её отсутствие титул достался второй ракетке посева — 22-летней Марион Бартоли, в финале не отдавшей ни гейма Ольге Пучковой. Сильнейшей несеянной участницей соревнования стала американка Лилия Остерло, сумевшая из квалификации дойти до полуфинала основы.

Посев парного приза возглавила команда с участием одной из прошлогодних чемпионок — россиянки Анастасии Родионовой, однако этот альянс не смог выиграть на квебекском турнире и матча. За неудачей Родионовой последовали и ранние проигрыши других сеянных коллективов и розыгрыш титула свёлся к матчу двух несеянных команд, где альянс Лора Гренвилл / Карли Галликсон переиграл в двух партиях команду Джилл Крейбас / Алина Жидкова. 19-летняя Галликсон во второй раз в карьере добралась до финала на подобном уровне и во второй раз сделала это на канадском турнире.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марион Бартоли обыграла  Ольгу Пучкову со счётом 6-0, 6-0.
 Бартоли выигрывает 3-й титул в туре ассоциации.
 Пучкова уступила оба своих финала в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Лора Гренвилл /  Карли Галликсон обыграли  Джилл Крейбас /  Алину Жидкову со счётом 6-3, 6-4.
 Гренвилл выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Галликсон выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2006 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Октябрь 2006 года
Ноябрь 2006 года
2006